Jílovice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Jílovice u Českého Meziříčí (Jillowitz), Gemeinde im Okres Hradec Králové
 Jílovice u Trhových Svinů (Jilowitz), Gemeinde im Okres České Budějovice

 Dolní Jílovice (Deutsch Gillowitz), Ortsteil von Vyšší Brod, Okres Český Krumlov
 Horní Jílovice (Böhmisch Gillowitz), Ortsteil von Rožmberk nad Vltavou, Okres Český Krumlov